De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2004/05 werd gehouden op zaterdag 28 mei 2005 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayern München nam het op tegen Schalke 04. Bayern won met 2-1. Roy Makaay opende na 42 minuten de score voor de bekerwinnaar. Bij Schalke startten Sven Vermant en Niels Oude Kamphuis in de basis.

Finale

Wedstrijd

2005
FC Bayern München
FC Schalke 04
DFB
Sportevenement in Berlijn